Označení Havlíčkův dub nese několik památných stromů:

 Havlíčkův dub (Proseč-Obořiště) – okres Pelhřimov
 Havlíčkův dub (Žďár) – okres Mladá Boleslav